L'AEGON Nottingham Challenge 2013 è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. È stata la 3ª edizione del torneo: quello maschile fa parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2013, quello femminile fa parte della categoria ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2013. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati a Nottingham in Gran Bretagna dal 10 al 16 giugno.

Partecipanti ATP

Singolare

Teste di serie 

 1 Rankings al 27 maggio 2013.

Altri partecipanti 
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
  Richard Gabb
  Joshua Milton
  David Rice
  Daniel Smethurst

I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
  Adrien Bossel
  George Coupland
  Brydan Klein
  Joshua Ward-Hibbert

Doppio

Teste di serie 

 1 Rankings al 27 maggio 2013.

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
  Flavio Cipolla /  Filip Peliwo
  David Rice /  Sean Thornley
  Ken Skupski /  Neal Skupski

Partecipanti WTA

Teste di serie

 1 Rankings al 27 maggio 2013

Altre partecipanti 
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
  Elena Baltacha
  Naomi Broady
  Samantha Murray
  Lisa Whybourn

Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
  Noppawan Lertcheewakarn
  Miki Miyamura
  Sara Sorribes Tormo
  Emily Webley-Smith

Campioni

Singolare maschile 

  Steve Johnson ha battuto in finale  Ruben Bemelmans 7–5, 7–5

Singolare femminile 

  Elena Baltacha ha battuto in finale  Tadeja Majerič 7–5, 7–6(9–7)

Doppio maschile 

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale  Purav Raja /  Divij Sharan, 7–6(7–5), 6–7(3–7), [10–8]

Doppio femminile 

  Julie Coin /  Stéphanie Foretz Gacon hanno battuto in finale  Julia Glushko /  Erika Sema 6–2, 6–4

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2013